SEHA liga 2012/13. je 2. sezona regionalne rukometne lige. U Zagrebu je 15. juna 2012. održan sastanak SEHA lige na kom je doneta odluka da se liga igra i u sezoni 2012/13. Zajednički zaključak je bio da SEHA Liga u sezoni 2012/13 mora ispunjavati sve standarde takmičenja donesene ranije. Za razliku od prve sezone kad ih je bilo 12, liga u sezoni 2012/13. brojala je 10 klubova, a TV prenosi su obezbeđeni, što je jedan od uslova igranja lige.

Igranje Partizana i Vojvodine je bilo pod znakom pitanja, a onda su odlučili da ne učestvuju u sezoni 2012/13. Nakon njih od takmičenja je odustala i Metaloplastika, pa u ovoj sezoni nije bilo klubova iz Srbije.

Klubovi u sezoni 2012/13. 
U sezoni 2012/13. nastupaju sledeći timovi:

  Bosna i Hercegovina
Sloga (Doboj)
Borac (Banja Luka)
Izviđač (Ljubuški)
  Hrvatska
Zagreb CO (Zagreb)
Nekse (Našice)
  Crna Gora
Lovćen (Cetinje)
  Severna Makedonija
Metalurg (Skoplje)
Vardar (Skoplje)
  Slovačka	
Tatran (Prešov)
  Belorusija
Meškov Brest (Brest)

Regularni deo sezone

Tabela 

OI — odigranih utakmica; P — pobeda; N — nerešenih; I — izgubljenih; DG — datih golova; PG — primljenih golova; Razl.- gol-razlika; Bod. — osvojenih bodova.

Rezultati 
Domaćini su navedeni u levoj koloni.

Završni turnir četvorice (-{final four}-) 
Završni turnir održan je 12. и 14. aprilа у Sportskom centru Boris Trajkovski u Skoplju.

Polufinale

Za 3. mesto

Finale

Reference 

СЕХА лига
Рукомет у 2012.
Рукомет у 2013.